Russell Brown peut désigner :
 Russell Brown (1965-), juge canadien ;
 Russell Brown (1985-), athlète américain ;
 , réalisateur américain ;
  (1951-), homme politique britannique.